{{Infobox animanga personaje serie
|serie            =
|nombre           =
|otrosnombres     =
|altura           = 
|peso             = 
|ocupación        = Artista marcialMonje guerreroPolicía
|procedencia      = Templo de Oorin
|tipoextra        = Raza
|extra            = Humano
|relevancia       = Personaje secundario
|familia          = Androide número 18 (esposa)Marron (hija)Androide número 17 (cuñado)Kame Sen'nin (maestro)Kami (maestro)Maestro Karin (maestro)
|seiyu            = Mayumi Tanaka
|doblador         =  Rossy Aguirre (Dragon Ball, Dragon Ball Z hasta en Ep. 60)  Eduardo Garza (Dragon Ball Z Ep. 61 hasta el Ep. 199, Dragon Ball Z Kai y Dragon Ball Super)  Luis Daniel Ramírez (saga de Majin Boo, flashblacks de DBGT)  Illescas (DBGT) (México)
}}
{{Infobox animanga personaje habilidades
|tipotecnicas     =
|listatecnicas    = BukūjutsuFūsenkaKame Hame HaKienzanKikōhaTaiyō Kōsen HanshaTaiyōkenZanzōken
|tipoextra1       =
|listaextra1      =
|tipoextra2       =
|listaextra2      =
}}

 es un personaje de la serie de manga y anime Dragon Ball. Es el primer rival en artes marciales de Son Gokū aunque luego se convierte en su mejor amigo. Su nombre proviene del japonés  y la terminación de .

Características 
Es un artista marcial de baja estatura y que lleva la cabeza rapada por su entrenamiento como monje en el templo de Oorin y seis puntos tatuados en su frente (más tarde la mayoría quedarían ocultos al dejar crecer su cabello). Sin embargo su principal rasgo físico es que carece de nariz.

En su juventud su inseguridad le afectaba negativamente en los combates, lo que al comienzo lo llevaba a mentir y tratar de engañar a Gokū y a su maestro durante los entrenamientos, pero Krilin posee un gran potencial como luchador.

Entre sus numerosas hazañas podemos contar el buen papel que hizo al participar en las 21.ª y 23º ediciones del Torneo de las artes marciales, llegando a semifinales en las dos primeras ediciones y a cuartos de final en la tercera, además de defender al planeta Tierra de los saiyajines.

Krillin es el terrícola más poderoso de la saga en el manga, mientras que en el anime solo es superado por Uub en la secuela no canónica Dragon Ball GT; aun así, a diferencia de este, Krilin carece de cualquier origen o naturaleza sobrenatural, es así que ha desarrollado sus habilidades y poderes solo con su propio esfuerzo.

Durante el primer doblaje latinoamericano fue conocido como Cachito, este primer doblaje se basaba en la versión en inglés hecha por Harmony Gold, quienes hicieron la primera tentativa de traer las obras de Toriyama a América, por ello el primer nombre con que se conoció a Krilin fue este, posteriormente tras algunos episodios y tras la intervención de Toei se decidió reiniciar la serie con un nuevo doblaje de manos de la empresa mexicana Intertrack que entre otras cosas respetó de forma relativamente más fiel los nombres originales.

Biografía

En Dragon Ball 

Antes de su aparición en el manga entrenaba en el templo , donde sus compañeros y superiores siempre le despreciaban. Viajó a la casa del legendario maestro Kame Sen'nin para que le impartiera conocimientos de artes marciales, allí coincidió con Son Gokū.

Tras acabar el entrenamiento, ambos se presentaron al  Tenkaichi Budōkai. En las eliminatorias, Krilin derrotó, para su propia sorpresa, de un modo sorprendentemente fácil a uno de sus antiguos compañeros del Templo, gracias al entrenamiento del maestro que principalmente se centraba en intensificar el estado físico, mental, la resistencia y la fuerza, ya que tanto él como Gokū ya poseían una excelente base previa de las artes marciales. En su primer combate de las finales, peleó contra Bacterian, un luchador pestilente al que pudo vencer gracias a que (aconsejado por Gokū) se acordó que no tiene nariz para ignorar el olor. En su segundo combate se enfrentó contra Jackie Chun, que no era otro que su propio maestro disfrazado. Krilin no consiguió vencerle, así que decidió seguir entrenándose en casa del anciano maestro.

Cuando Bulma y Son Gokū se dirigían en busca de una de las Dragon Balls bajo el mar, decidió unirse a ellos, pero fueron atacados por el General Blue del Ejército Red Ribbon, quien también buscaba la Dragon Ball. Tras una intervención de Gokū, la cueva subterránea se hundió y ellos apenas escaparon.

Cuando Gokū ya había conseguido seis Dragon Balls en su poder decidieron ir a casa de Uranai Baba, ya que la séptima no aparecía en el Dragon Radar, ella les prometió decirles donde estaba si llegaban hasta el final de su Torneo particular. Krilin fue el primero del grupo, pero perdió contra Dracula Man, así que Upa y Puar salieron en su lugar.

En el 22º Tenkaichi Budōkai se enfrentó en la fase final a uno de los discípulos del Tsuru Sen'nin, Chaozu, un misterioso luchador con poderes psíquicos a quien pudo derrotar al inducirlo a romper su postura de pelea obligándolo a contar con los dedos. Pero en el siguiente combate luchó contra su mejor amigo: Gokū, cuando Krilin estaba a punto de perder decidió agarrarle por la cola, punto débil del Saiyajin, pero este había entrenado para perder la debilidad y consiguió sacarlo del escenario. Al final del torneo, fue asesinado por Tambourine, uno de los engendros de Piccolo Daimaō.

El dragón Shenlong le resucitó junto con Chaozu y Kame Sen'nin después de la derrota de Piccolo. Se siguió entrenando hasta la 23.ª edición del Tenkaichi Budōkai, donde en la fase final puso en el primer combate en aprietos al participante Ma Junior, aunque se acabó rindiendo tras agotar sus fuerzas sin conseguir derrotarlo.

En Dragon Ball Z 

Años más tarde, llegó a la Tierra el Saiyajin Raditz. El invasor fue asesinado por Piccolo mediante un Makankosappo que también mató a Gokū. En ese momento se enteraron de que Vegeta y Nappa llegarían a la Tierra un año después, así que se fue a entrenar junto con Ten Shin Han, Yamcha, Chaos y Yajirobe al palacio de Kamisama. Al terminar de entrenar Krilin tiene un ki de 1.770 (base) y 2.600 (máximo)

Fue, junto con Gohan y Gokū, el único superviviente de la lucha contra los Saiyajin, en la que destruyó a tres Saibaiman con su técnica de poder más poderosa que multiplica su fuerza, y estuvo a punto de partir en dos con su Kienzan (un disco de ki capaz de cortar casi cualquier cosa) a Nappa. Además fue, junto con Piccolo y Gohan, los únicos que lograron golpear a Nappa. Cuando Gokū fue herido por Vegeta, Krilin debió canalizar la energía de la Genkidama para atacar a Vegeta. Después que Vegeta fue aplastado por Gohan como Ozaru, Krilin estaba dispuesto y tuvo la oportunidad de asesinarlo usando la katana de Yajirobe, pero fue detenido por Gokū quien deseaba enfrentar nuevamente a Vegeta en un futuro, por lo que en contra de su voluntad Krilin le permitió huir.

Con Gokū malherido y Yamcha, Ten Shin Han, Chaozu e incluso Piccolo muertos, Krilin partió junto con Bulma y Gohan a Namek en busca de las Dragon Balls para resucitarles. Ya en Namek, peleó en primer lugar junto con Gohan contra Dodoria (Groger en la versión en castellano), conoció a Dende y juntos se entrevistaron con el Gran Anciano de Namek, este despertó el potencial de combate latente en ambos, aunque el cambio de Gohan fue mucho más pronunciado que el de Krilin. Cuando las Fuerzas Especiales Ginyū llegaron al planeta Namek obedeciendo la orden de despliegue dada por Freezer, las enfrentó junto con Gohan y Vegeta. En el primer combate contra Guldo, casi consigue vencerlo junto con Gohan, pero el guerrero de las fuerzas especiales fue capaz de darle la vuelta al combate gracias a su habilidad para detener el tiempo. Finalmente este guerrero es vencido por Vegeta, quien lo decapita de un golpe. En el siguiente combate contra Recoome es derrotado de una sola patada estando a punto de morir, junto con Gohan y Vegeta, siendo salvado in extremis por la llegada de Gokū. Se unió con Vegeta para enfrentar a Freezer y salvó a Gohan de una muerte segura cortándole la cola a Freezer con su famoso Kienzan después de ser sanado por Dende. En este planeta fue asesinado a manos de Freezer, lo que provocó que Gokū se convirtiese en Super Saiyajin.

Fue resucitado en la Tierra con las Dragon Balls de Namek tras la destrucción de este planeta sin haber entrenado con Kaio Sama y el traslado de sus habitantes al nuestro. Durante unos meses, tuvo una novia llamada Maron(relleno de anime), pero no duró mucho su relación.

Cuando Trunks del futuro les avisó de la próxima llegada de los androides del Dr. Gero, reanudaron sus entrenamientos en la tierra con más intensidad que nunca. Con la liberación de 3 de los androides más poderosos varios de los Guerreros Z se enfrentaron a ellos (Vegeta, Trunks, Piccolo y Ten Shin Han) pero fueron derrotados fácilmente, aunque no los mataron; a Krilin no lo lastimaron porque este no los atacó. No se atrevió debido a la diferencia de fuerza) y la androide #18 le dio un beso (en la mejilla) con el que Krilin paulatinamente se enamoró de ella. Por otro lado Krilin convenció a sus amigos de que dichos androides no eran seres tan malvados como los que había descrito Trunks en su línea temporal, lo que a su vez provocó que Krilin en última instancia llegara a destruir el control remoto que Bulma había hecho para destruir a los androides, especialmente por sus sentimientos hacia la androide #18.

Durante el Torneo de Cell, recuperó el cuerpo de la inconsciente Androide #18 y la protegió de las batallas posteriores mientras esta estaba inconsciente. Hizo lo posible por debilitar a Cell, pero no consiguió afectarle ni con el Kienzan, luego junto con los demás fue derrotado por los Cell Jr y más tarde atacaron nuevamente a Cell para ayudar en parte y Gohan lo derrota con un poderoso Kamehameha con ayuda de Son Goku desde el otro mundo. Poco después la Androide #18 recobró el conocimiento y se marchó del templo sin nisiquiera agradecerle a Krilin ni a los guerreros Z por la ayuda, por otro lado y después de pedir el primer deseo a las esferas, Krilin inmediatamente le pregunta al dragón Shenlong si de por casualidad cree que este podría convertir a los androides #17 y #18 en seres humanos nuevamente, pero el dragón sagrado le revela que desafortunadamente no puede hacerlo, ya que los poderes de los androides en cuestión superan los suyos y que dicho deseo le resulta imposible de cumplir, ante este pequeño inconveniente, Krilin entonces le pregunta a Shenlong que si no podía convertirlos en humanos, entonces podría por favor eliminar las bombas que estaban dentro de los cuerpos de los androides, para que así ya no corrieran el riesgo de autodestruirse, por lo que Shenlong le responde que ese deseo si es posible cumplir y este último le elimina las bombas que estaban dentro de los cuerpos de los androides.

7 años más tarde, el guerrero se había dejado cabello y estaba casado con #18, con quien tenía una hija llamada Marron. Con la llegada de Gokū a la Tierra de nuevo, participó en el Tenkaichi Budōkai y llegó a pasar a la fase final donde derrotó a Punta de un solo puñetazo. Pero con el ataque sufrido por Son Gohan a manos de Yamu y Spopovich, decidió ir en su busca acompañado de Shin, Kibito y sus amigos. Fue convertido en piedra por un escupitajo de Dabura, pero tras la muerte del Rey del Infierno recobró su estado normal. Sin embargo, poco pudo hacer luego de la llegada de Majin Boo, siendo convertido en chocolate por el monstruo y muere por tercera vez. Al morir, este se fue a entrenar en el planeta Dai Kaiō (solo en el anime) y junto con Yamcha consiguen obtener buenos resultados luego de entrenar duro en este lugar, hasta la llegada de Kid Buu, el cual le da una fuerte golpiza. Después, fue revivido con la ayuda de Polunga y las esferas del planeta Namek. Por otro lado, Yamcha con una gota en su rostro comenta a la niña Marron que Krilin (padre de ella) es el humano más poderoso (esto después de Uub)

En Dragon Ball Super 
Tras la saga de Buu. Krilin sigue su vida normal con su familia y es un policía, ha dejado de entrenar con el resto, pero sigue manteniendo cierto régimen en un gimnasio que tiene en su casa. Su nivel de pelea no es para nada importante, e incluso ante los soldados de Freezer pasó más de un apuro hasta el punto de que tuvo que ser salvado por amigos.

Luego de estar en los acontecimientos en la saga de Zamasu, Krilin es invitado por Gokū al torneo de supervivencia universal, teniendo un encuentro antes con Gohan en el cual quien salía de una improvisada plataforma de rocas perdía, encuentro que gana gracias a su estrategia, también en esta saga demuestra lograr el auto control de su poder y de esta forma tener mejores combates canalizándolo perfectamente y así dejando sus dudas atrás. También mostró una mejoría de su técnica Taiyohken, aumentándola cien veces, por lo cual la luz de encandilamiento al rival es mayor, lo que funcionó perfectamente ante Gohan.

En Dragon Ball GT 
Después de que los antiguos enemigos traídos del infierno fueran derrotados, Krilin se encontró con el C-17 original. Krilin percibe que hay algo raro al ver que 17 habla bien del Dr. Gero, a quien odiaba a muerte. Después de eso, el Dr. Myu toma control de la mente de C-17, haciendo que este acabe con un Krilin debilitado por la edad y la inactividad, además de haber sido atacado a traición. A causa de esto, Gokū y los demás deciden buscar las Dragon Balls para revivirlo, para luego darse cuenta de que estaban contaminadas, iniciándose así la saga de los dragones.

Después de que el dragón de una estrella es derrotado por la Genki-Dama hecha con la energía del universo, Krilin revive junto con las personas asesinadas por los dragones y super 17, a petición expresa de Gokū. El último deseo que Gokū pide a Shen-Long es revivir a varias personas, entre ellas su mejor amigo, Krilin y el verdadero 17. En los últimos momentos se ve a Gokū teniendo un pequeño combate amistoso con Krilin, donde él le dice que en algunas ocasiones entrena con su esposa, la Androide Número 18.

Referencias 

Personajes de Dragon Ball